Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 5, se dispute du 14 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1982
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 1982
Tennis en juin 1982